Burgmer ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Burgmer (* 1962), deutscher Journalist
 Elly Burgmer (1891–1975), deutsche Schauspielerin
 Franz Karl Burgmer (1930–2017), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Burgner